Herois de la Katalunya Interior, grup musical de Moià (Moianès)
 Illa de Hong Kong (del seu nom en anglès Hong Kong Island), illa que constitueix el centre històric i polític de la ciutat de Hong Kong
 Helen Keller International, organització no governamental pel foment de la salut, fundada per Helen Keller
 Hexocinasa (de l'acrònim en anglès d'Hexokinase), enzim encarregat de la fosforilació de les hexoses